

Орехово — село в Смолянській області.

Орехово — поселення в общині Севниця, Споднєпосавський регіон.

Див. також 
 Орєхово